Takayuki Suzuki (en japonais : 鈴木隆行), né le  à  Hitachi (Japon), est un footballeur international japonais, qui évolue au poste d'attaquant.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations en 2004 avec le Japon.
 Finaliste de la Coupe des confédérations en 2001 avec le Japon.
 Champion du Japon en 1996 et 2001 avec les Kashima Antlers.
 Champion de Serbie-et-Monténégro en 2006 avec l'Étoile rouge Belgrade.

Statistiques en clubs

Statistiques en sélection 
 55 sélections et 11 buts avec le Japon entre 2001 et 2005.
 Coupe du monde de 2002 : 4 matchs joués, 1 but marqué.
 Coupe d'Asie des nations de 2004 : 6 matchs de joués, 1 but marqué.

Références

Liens externes 
 
 

Footballeur international japonais
Joueur des Kashima Antlers
Joueur du JEF United Ichihara Chiba
Joueur du Kawasaki Frontale
Joueur du KRC Genk
Joueur de Heusden-Zolder
Joueur de l'Étoile rouge de Belgrade
Joueur des Yokohama F. Marinos
Joueur des Timbers de Portland
Joueur du Mito HollyHock
Japonais expatrié aux États-Unis
Naissance en juin 1976
Naissance à Hitachi